Johan Svensson är ett namn som kan syfta på flera personer, bland andra:

 J.V. Svenson (tilltalsnamn Johan), (1863–1938), uppfinnare och företagare
 Johan Svensson (fabrikör) (1834–1908), bryggeriidkare
 Johan Svensson (fotbollsspelare) (född 1981)
 Johan Svensson (friidrottare) (född 1989), medeldistanslöpare
 Johan Svensson (militär) (född 1962)
 Johan Svensson (skådespelare) (född 1975)
 Johan Svensson, senare Dalén (född 1974), journalist och näringsorganisationsledare
 Johan Gustaf Svensson i Betingetorp (1864–1948), hemmansägare och politiker, högerman